Лома дел Молино има више значења:

 Лома дел Молино (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лома дел Молино (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику